Орфано́с, Орфа́ну, Орфанский залив ( ), Стримонико́с, Стримонский залив () — залив Фракийского моря, которое является частью Эгейского моря, у северо-восточного побережья Греции к северо-востоку от полуострова Халкидики и к юго-западу от горы Пангеон.

На побережье залива находится деревня , от которой залив получил название. В залив впадает река Стримон (Струма), от которой залив получил второе название, а также река Рихиос (), вытекающая из озера Волви. В устье Стримона находился торговый порт Эион, известный в начале XIX века как Рендина, залив тогда назывался Рендинским. В заливе находится остров Кафканас.

Мыс Элефтера отделает залив от залива Иерисос, расположенного южнее. Наибольшая глубина 95 метров.

Важными приморскими городами являются  и  близ устья реки Рихиос.

Примечания 

Восточная Македония и Фракия
Центральная Македония
Заливы Греции
Заливы Эгейского моря